Замок Остерштайн (Гера)
 Замок Остерштайн (Цвиккау)